Жуканенко — украинская фамилия.

Известные носители 
 Жуканенко, Алексей Юрьевич (род. 1986) — российский баскетболист и тренер.
 Жуканенко, Павел Юрьевич (род. 1986) — российский баскетболист.
 Жуканенко, Юрий Александрович (род. 1964) — советский и российский баскетболист и тренер.